Bonanno puede hacer referencia a:

Personas
Apellido
Alfredo Maria Bonanno (1937-), anarquista italiano.
Giovanna Bonanno (1713–1789), asesina serial italiana.
Giovanni Bonanno (1925–2008), entrenador italiano de fútbol.
Giuseppe Bonanno (1966-), exfutbolista italiano que jugaba como defensor.
Joseph Bonanno (1905-2002), alias Joe Bananas, criminal italiano nacionalizado estadounidense.
Leonardo Bonanno (1947-), obispo católico italiano.
Pietro Bonanno (1863–1905), político italiano.
Rinaldo Bonanno (1545–1600), escultor y arquitecto italiano.
Salvatore Bonanno (1932–2008), guionista, productor de cine y escritor estadounidense ; hijo de Joseph Bonanno.
Serena Bonanno (1978-), actriz italiana.
Totò Bonanno (1928–2002), pintor italiano.

Nombre
Bonanno Pisano, escultor italiano del .

Miscelánea
Familia Bonanno, familia mafiosa estadounidense encabezada por Joseph Bonanno.	 
Villa Bonanno, localidad de Palermo, Sicilia, Italia.